Jakubowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Jakubowicz,  Filmeditor und Produktionsleiter
 Grzegorz Jakubowicz (* 1990), polnischer Biathlet
 Josef Jakubowicz (1925–2013), polnisch-deutscher Holocaustüberlebender
 Karol Jakubowicz (1941–2013), polnischer Journalist